Алізе Корне була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки її перемогла Анна Кароліна Шмідлова у чвертьфіналі.

Шмідлова потім виграла свій перший титул, у фіналі перемігши Камілу Джорджі з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери 
  Єлизавета Кулічкова

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Katowice Open, одиночний розряд
2015